Электронная вычислительная машина ЕС-2701 — многопроцессорный вычислительный комплекс, разработанный Институтом кибернетики АН Украины, вобравший в себя идеи по созданию быстродействующих макроконвейерных систем нефоннеймановской архитектуры, сформулированные в своё время советским математиком и кибернетиком Виктором Глушковым. Планировался к выпуску на заводе вычислительных машин в Пензе. Серийный выпуск не состоялся в связи с началом социально-политического кризиса в Советском Союзе.

Основные данные 

Из общедоступных источников про эту уникальную машину известно очень немного. В основу её архитектуры был положен макроконвейерный принцип организации вычислений, сформулированный В. М. Глушковым.

Первой серийной макроконвейерной ЭВМ является вычислительный комплекс ЕС-1766, в состав которого могло входить до 200 арифметических и управляющих процессоров. К выпуску планировались системы с 64, 128 или 256 процессорами (75 % — арифметические, остальные — управляющие). Быстродействие одного арифметического процессора составляло около 0,5 млн оп/с. и авторы разработки предполагали её линейное возрастание с увеличением числа процессоров. В качестве ЭВМ пользователя планировалось использовать машины ЕС-1060 или ЕС-1066.

Максимальное быстродействие системы по информации из разных источников колеблется от 0,5 до 2 млрд оп/с. Кроме того, по сведениям Ю. Капитоновой,

Также считается, что эта ЭВМ обогнала по скорости лучшую российскую супер-ЭВМ «Эльбрус».

В январе 1984 года в рамках межведомственной комиссии была проведена приёмка макета многопроцессорного вычислительного комплекса, который состоял из четырёх процессоров. Макет проработал около 48 часов, было зафиксировано 6 ошибок в работе, одна из которых привела к выключению одного из процессоров, но система продолжала работать. Кроме демонстрации работоспособности системы, комиссия подтвердила предположение про практически линейную зависимость скорости системы от числа процессоров на полных классах вычислений.

Примечания

Литература 

 Глушков В. М., Погребинский С. Б., Рабинович З. Л. О развитии структур многопроцессорных вычислительных машин, интерпретирующих языки высокого уровня. — Управляющие системы и машины. 1978 г. № 6 — с.61-66.
 Глушков В. М. Об архитектуре высокопроизводительных машин. — Препринт Института Кибернетики № 78-65, Киев, 1978. — 41 с.
 Михалевич В. С., Капитонова Ю. В., Летичевский А. А., Молчанов И. Н., Погребинский С. Б. Организация вычислений в многопроцессорных вычислительных системах. Кибернетика. 1984 г. № 3 — с. 1-10

См. также 

 Список советских компьютерных систем
 Макроконвейер

Суперкомпьютеры СССР
Компьютеры СССР
Вычислительные комплексы